Miejscowości w Polsce 
 Pawłówko – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Regimin 
 Pawłówko – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Czernice Borowe 
 Pawłówko – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Chojnice 
 Pawłówko – wieś w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Przechlewo 
 Pawłówko – osada w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Wielichowo
 Pawłówko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Buk
 Pawłówko – leśniczówka w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Swarzędz